Богацький — українське прізвище

 Веніамін Богацький (до 1700— після 1733) — український церковний педагог, богослов, ігумен Гадяцького Красногірського Миколаївського монастиря, викладач Києво-Могилянської академії, був заарештований владою Російської імперії за звинуваченням, що не відправляв молебні за російського царя.
 Богацький Георгій Пилипович (1918–1974) — доктор технічних наук (1972), професор (1972).
 Богацький Дмитро Олександрович (1881) — ботанік, краєзнавець.
 Богацький Єгор Петрович (1917–1996) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Богацький Павло Олександрович (1883–1962) — літературознавець, письменник, політичний діяч.

Див. також 

 Богацька

Українські прізвища